Козаки — члени самоврядних військових громад, що з XV століття існували на теренах України, насамперед Дикого поля та Причорномор'я, пізніше представників козацького стану в Гетьманщині:
 Запорозькі козаки (запорожці) — частина українських козаків, які проживали за за Дніпровими порогами з осідком у Січі
 Реєстрові козаки — частина українського козацтва на офіційній військовій службі у Речі Посполитої
 Нереєстрові козаки — частина українського козацтва, що не перебувала у козацькому реєстрі Речі Посполитої
 Виписні козаки — українські козаки, виключені рішеннями уряду Речі Посполитої з козацьких реєстрів
 Городові козаки — частина українського козацтва, що, на відміну від запорожців, проживала у містах і селах, пізніше назва осіб козацького стану, внесених до козацьких списків (компутів)
 Надвірні козаки — представники козацького стану, що служили у приватному війську магнатів Речі Посполитої
 Виборні козаки — заможній прошарок козацького стану на землях Війська Запорозького (Гетьманщини) та Слобідської України
 Малоросійські козаки — суспільний стан в Російській імперії на землях колишнього Війська Запорозького (Гетьманщини)
 Задунайські козаки — українське козацьке військо, яке існувало в нижній течії Дунаю після ліквідації Росією Запорізької Січі в 1775 році
 Бузькі козаки — козацькі формування, що існували понад понад річкою Південний Буг
 Козаки — члени окремих військ на Донщині (донські козаки), Кубані (кубанські козаки), Уралу (уральські козаки), Астрахані (астраханські козаки), Терщини (терські козаки) та як військові формування у складі армій Московії (Російської імперії): чорноморські, калмицькі, азовські, волзькі, уссурійські, семирічинські, оренбурзькі, амурські, сибірські козаки
 Козаки — самоназва частини населення Донщини, Кубані, Астраханщини та Терщини

Топоніми

Села:
 Козаки — Львівська область, Золочівський район
 Козаки — Львівська область, Червоноградський район

Козаки — село, Щорчовська сільська рада, Пружанський район, Берестейська область
 Козаки — село, Летчанська сільська рада, Вітебський район, Вітебська область
 Козаки — село, Богушевська сільська рада, Сенненський район, Вітебська область
 Козаки — село, Воложинська сільська рада, Шарковщинський район, Вітебська область
 Козаки — село, Новодворська сільська рада, Щучинський район, Гродненська область
 Козаки — село, Раковська сільська рада, Воложинський район, Мінська область
 Козаки — село, Горанська сільська рада, Мінський район, Мінська область
 Козаки — хутір, Гудогайська сільська рада, Островецький район, Гродненська область

Козаки — село, Єлецький район, Липецька область
 Козаки — присілок, Октябрський район, Пермський край

Фільми 

 «Козаки» — радянський німий чорно-білий художній фільм 1928 року.
 «Козаки» — радянський драматичний фільм 1961 року.
 «Козаки» — серія мультиплікаційних фільмів, знятих в УРСР на українській студії «Київнаукфільм», де головними героями є троє запорозьких козаків.

Література 
 «Козаки» — повість Льва Толстого 1863 року
 Козаки — вигаданий народ у вигаданому всесвіті Гіборійської ери про Конана-варвара за авторством Роберта Говарда

Відеоігри 
 Козаки — серія відеоігор у жанрі історичної стратегії в реальному часі, розроблених українською студією GSC Game World
 «Козаки: Європейські війни» — відеогра 2001 року
 «Козаки ІІ: Наполеонівські війни» — відеогра 2005 року
 «Козаки 3» — відеогра 2016 року

Інше 
 Козаки — одна із українських назв Жуків-вусачів (Cerambycidae).
 «Козаки Поділля» — український академічний ансамбль пісні і танцю у місті Хмельницькому
 «Козаки з Батьківщини» — український самодіяльний ансамбль із смт Котельва Полтавської області
 Літаючі козаки — підрозділ Повітряних сил США

Див. також 
 Козак (значення)
 Козаки-розбійники
 Вільне козацтво, Червоне козацтво

Примітки